Зенгер ( или ) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Зенгер, Владимир Георгиевич (1938—2008) — советский российский отоларинголог.
 Зенгер, Григорий Эдуардович (1853—1919) — русский филолог-классик, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук (1907), государственный деятель.
 Зенгер, Джон Питер (1697—1746) — американский журналист, издатель.
 Зенгер, Карл Карлович (1829—1885) — главный врач Голицынской больницы, брат Николая Карловича.
 Зенгер, Макс (1853—1903) — немецкий врач-гинеколог.
 Зенгер, Николай Карлович (1841—1877) — зоолог, хранитель зоологического музея Московского университета, секретарь Московского общества любителей естествознания, один из создателей Политехнического музея в Москве.
 Зенгер, Ойген (1905—1964) — немецкий учёный-физик в области ракетной техники, руководитель проекта «Зильберфогель».
 Зенгер, Самуэль (1864—1944) — немецкий журналист и дипломат.
 Зенгер, Фридолин фон (1891—1963) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Зенгер, Харро фон (род. 1944) — швейцарский синолог и юрист, автор популярной монографии о тридцати шести стратагемах.
 Зенгер, Эйген (1905—1964) — австрийский учёный-физик в области ракетной техники, руководитель проекта «Зильберфогель» (Серебряная птица).

Топонимы 
  — населённый пункт в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Другое 
 Зенгер — большой древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.

См. также 
 Зенгер (лунный кратер)